Ruelle de l'Esprit peut désigner :
 la ruelle de l'Esprit à Nancy,
 la ruelle de l'Esprit à Strasbourg.